Congochromis — рід риб родини цихлові (Cichlidae), що налічує 4.

Види 

 Congochromis dimidiatus (Pellegrin 1900) 
 Congochromis pugnatus Stiassny & Schliewen 2007 
 Congochromis sabinae (Lamboj 2005) 
 Congochromis squamiceps (Boulenger 1902)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae